Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2001 года в молниеносной программе прошёл 23 июня в Ишимбайском районе. Соревнования были приурочены к празднику «Сабантуй-2001».

Главный судья соревнований: судья РК Новиков А. Н.  (Тверь). Главный секретарь соревнований: Сакаев Д. Х.

20 участниц из 9 городов.

 Система проведения

Швейцарская система, 9 туров.

 призеры

 — Нона Савина

 — Тамара Тансыккужина,

 — Анастасия Краснова

Спортивные соревнования в Ишимбайском районе
Соревнования по международным шашкам в Башкортостане
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Чемпионаты России в 2001 году
2001 год в шашках
События 23 июня
2001 год в Башкортостане